Drupi – cantante italiano
 Drupi – album di Drupi del 1974, pubblicato in due diverse edizioni
 Drupi (La visiera si stacca e si indossa!) – album di Drupi del 1976
 Drupi – album di Drupi del 1981
 Drupi – album di Drupi del 1989

Pagine correlate 
 Droopy